Eagle Bay ist:

 Eagle Bay (British Columbia), ein Ort in Kanada
 Eagle Bay (New York), ein Weiler in den Vereinigten Staaten
 Eagle Bay (Newfoundland and Labrador), Kanada
 Eagle Bay (Western Australia), eine Bucht in Australien